Habertshausen ist der Ortsname von

 Habertshausen (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Habertshausen (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Hebertshausen